Хумай — волшебная птица в иранской и арабской мифологии, а также в арабизированной мифологии народов Средней Азии.
 «Хумай» — первая азербайджанская национальная премия.
 (3988) Хумай — небольшой околоземный астероид из группы Амура (II).